16K steht für:
 Code 16K, Barcode
 16K (Bildauflösung)

16K